Orlando, italiensk for "Roland", har flere betydninger:

Geografisk
 Orlando, Florida – en by i Florida.
 Orlando, Oklahoma – en by i Oklahoma.
 Orlando, Soweto – et byområde i Soweto, Sydafrika.

Fiktion
 Orlando (opera) – en opera af Georg Friedrich Händel.
 Orlando (litteratur) – en bog af Virginia Wolf.

Personer
 Grev Roland (født ca. 736 – 15. august 778) – markgreve og ridder fra Bretagne – Helten i Rolandskvadet
 Orlando di Lasso (1532-1592) – flamsk komponist.
 Orlando Gibbons (1583-1625) – engelsk komponist.
 Orlando Bloom (født 1977) – engelsk skuespiller.